Danielssenia är ett släkte av kräftdjur. Danielssenia ingår i familjen Pseudotachidiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Danielssenia